Гає́вський:

 Гаєвський Аполлінарій Миколайович (1897—1990) — український шахіст.
 Гаєвський Валентин Григорович (1902, Київ) — український театрознавець, педагог.
 Гаєвський Гнат (1858—1919) — актор і режисер.
 Гаєвський Григорій Парфенович (1872, Тульчин — 1933, Київ) — режисер, театральний художник.
 Гаєвський Іван Станіславович (1889, Катеринослав — 1918) — професійний революціонер.
 Гаєвський Степан Юхимович (архієпископ Сильвестр; 1876—1975, Мельбурн) — український літературознавець, церковний діяч УАПЦ.
 Гаєвський Стефан Юхимович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Гаєвський Яків Семенович — бандурист, один з перших учнів Гната Хоткевича; 1932 репресовано.

Див. також

 Гаєвська

Українські прізвища